Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Todd Martin.

Pete Sampras ha battuto in finale 7–6 (7–3), 7–5 Goran Ivanišević.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996